Platyias är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Harry K. Harring 1913. Platyias ingår i familjen Brachionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Platyias